Ю́рий Родио́нов:
 Родионов, Юрий Владимирович (род. 1970) — военный лётчик, командир 2-й эскадрильи 800-й авиабазы, в 2011 году  посадил аварийный «танцующий Ту-154».
 Родионов, Юрий Николаевич (род. 1938) — генерал-полковник, заместитель министра обороны СССР по кадрам (1991), депутат Государственной думы России.
 Родионов, Юрий Сергеевич (1934—2003) — советский актёр.
 Родионов, Юрий (род. 1999) — австрийский теннисист.